Ко́нецы () — различные значения:

 Населённые пункты
 Конецы — деревня в Верхней Лужице, коммуна Кубшюц района Баутцен, земля Саксония
 Конецы — деревня в Верхней Лужице, коммуна Ральбиц-Розенталь района Баутцен, земля Саксония